Köppler ist der Familienname folgender Personen:

 August Schmitt-Köppler (* 1928), deutscher Chirurg
 Heinrich Köppler (1925–1980), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Paul Köppler (* 1946), österreichischer Buddhist und Meditationslehrer
 Rudolf Köppler (* 1936), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Koppler
 Köpplerhöfchen